БК Новосибирск в сезоне 2013/2014 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по баскетболу среди мужчин в сезоне 2013/14.

Итоги прошедшего сезона (2012/2013) 
В год дебюта в Суперлиге команда заняла 3-е место в регулярном чемпионате. В плей-офф новосибирцы вылетели на стадии четвертьфинала, проиграв "Атаману" 1:3. В утешительных играх за 5-8 места заняли 5 место.
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболисты:
 «больше всех очков» — Станислав Макшанцев: 418 очков (16,1 в среднем за игру, 4 результат в лиге);
 «лучший по атакующим передачам» — Сергей Токарев: 179 (5,1 в среднем за игру, 3 результат в лиге);
 «лучший по подборам» — Павел Подкользин: 282 (7,8 в среднем за игру).
Также Станислав Машканцев попал в символическую сборную турнира.

Хронология событий 
 1 — 18 августа 2013 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

 18 августа — 4 сентября 2013 г. Прошёл второй учебно-тренировочный сбор в Литве, где команда сыграла две товарищеские игры: «Джаз» - 88:86 (Ионов (13 оч.), «ЛСУ-Атлетас» - 68:71 (Саяпин (17 оч.).

 4 — 24 сентября 2013 г. БК «Новосибирск» проводил третий учебно-тренировочный сбор в Хорватии, где команда сыграла 8 игр: «Игокеа» - 76:87 (Подкользин (20 оч.), «Джолли» - 84:59 (Смыгин (21 оч.), «Цедевита» - 70:91 (Ионов (15 оч.), «Гмунден» - 75:70 (Ионов (16 оч.), «Шолноки Олай» - 86:94 (Смыгин (18 оч.), «Дарда» - 75:68 (Подкользин (16 оч.), «Хелиос» - 79:87 (Смыгин (18 оч.), «Забок» - 75:57 (Саяпин (17 оч.).

 2 октября 2013 г. На домашней площадке состоялся товарищеский матч с красноярским «Енисеем» — 60:67.

 26 января — 5 февраля 2014 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Друскининкайе.

 май 2014 г. Проиграв «бронзовую» серию Спартаку-Приморью 1—3, команда заняла 4-е место. Вот как прокомментировал итоги сезона генеральный директор клуба Сергей Бабков:

В плей-офф команда пробилась в полуфинал, но большего, к сожалению, не смогла сделать. Оцениваю этот результат как удовлетворительный. Если бы мы завоевали медали, то можно было бы говорить, что он отличным.

Мы сидим и гадаем, что нам не хватает уже третий сезон подряд. Третий сезон подряд мы останавливаемся в шаге от отличного результата, заканчиваем удовлетворительно. Разбираемся.

Трансферная политика

Осень

Пришли

Ушли

Зима

Пришли

Ушли

Суперлига

Регулярное первенство

Турнирная таблица

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Матч за 3-е место

Кубок России

Второй групповой этап 
Группа А1 (Тобольск)

1/16 финала

1/8 финала

Состав с начала сезона 

 Генеральный директор клуба — Сергей Бабков
 Главный тренер — Владимир Певнев
 Тренер — Александр Брызгалов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

БК «Новосибирск»
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе